Andrej Ljach – calciatore russo
 Rostyslav Ljach – calciatore ucraino